ЦПЦ има више значења:
 Цариградска православна црква
 Црногорска православна црква (вишезначна одредница)